Llorona puede hacer referencia a:
 Llorona, espectro del folclore hispanoamericano.
 La Llorona (canción), canción popular mexicana.
 Lliurona, localidad de la provincia de Gerona (España).